NEPA peut faire référence à :
 National Electric Power Authority, une organisation gouvernementale du Nigeria ;
 La loi nationale sur l’environnement (National Environmental Policy Act) aux États-Unis.